Concacaf Champions League 2015/2016 (officiellt Scotiabank CONCACAF Champions League 2015/2016 på grund av sponsringsskäl) var den 8:e upplagan av Concacaf Champions League under sitt nuvarande namn, totalt 51:a upplagan av den största fotbollstävlingen för klubblag som Concacaf anordnar.

Kval
Totalt deltar 24 lag i Concacaf Champions League. Nio från Nordamerika (från tre länder), tolv från Centralamerika (från högst sju länder) och tre lag från Karibien (från högst tre länder). 

Klubbar kan diskvalificeras och ersättas med en klubb från ett annat förbund om klubben inte har en tillgänglig stadion som uppfyller Concacaf:s regler för säkerhet. Om en klubbs ordinarie arena inte uppfyller de fastställda reglerna kan en annan arena inom landets gränser användas, en klubb kan trots detta ändå diskvalificeras och ersättas.

Nordamerika
Nio lag från North American Football Union är kvalificerade till Champions League, Mexiko och USA är tilldelade fyra platser vardera, medan Kanada har tilldelats en plats i turneringen.

Lag

Omgångar samt datum

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Finaler